PlayStation
 Politechnika Szczecińska
 Partia Sprawiedliwości
 Przegląd Sportowy
 Parti Socialiste – francuska partia polityczna
 Partido Socialista – portugalska partia polityczna
 PostScript – format i rozszerzenie pliku
 polistyren – polimer i tworzywo sztuczne
 PhotoShop
 Paint Shop (Adobe)
 Packet Stream
 PerlScript
 Paper Sensor – schematyczne oznaczenie czujnika papieru w drukarkach
 PS – natowskie oznaczenie chloropikryny
 PS – kodowe, międzynarodowe oznaczenia terytoriów Palestyńskich (ISO)
 PS – Proton Synchrotron
 PS (P.S.) – postscriptum
 ps. – pseudonim
 niem. skrót PferdeStärke stosowany zamiennie z KM (koń mechaniczny)
 ang. skrót Paddle Steamer – statek kołowy (zobacz też skróty przed imionami statków)
 Perussuomalaiset – fińska partia
 Polskie Sprawy – koło poselskie

Zobacz też 
 ujednoznacznienie ps